Il singolare del torneo di tennis Las Vegas Tennis Open 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Neville Godwin che ha battuto in finale Cristiano Caratti 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Richard Fromberg (primo turno)
 André Sá (secondo turno)
 Bob Bryan (secondo turno)
 Cecil Mamiit (semifinali)

 Tomáš Zíb (primo turno)
 Ronald Agénor (primo turno)
 Xavier Malisse (primo turno)
 Orlin Stanojčev (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Las Vegas Tennis Open 2000